

Cinema
 Nevada City – film statunitense del 1941

Geografia
 Nevada City – città della California
 Nevada City – città del Montana
 Nevada City – città fantasma del Nevada

Pagine correlate
 Nevada (disambigua)